Film
 Nobody Knows (film), Japanse film uit 2004

Muziek
 Nobody Knows (Celeste Buckingham)
 Nobody Knows (Cotton Green)
 Nobody Knows (Darin)
 Nobody Knows (Nik Kershaw)
 Nobody Knows (P!nk)
 Nobody Knows (Tony Rich)

 Nobody Knows., studio-album van Willis Earl Beal

Zie ook
No One Knows